Theodore Whitmore (Montego Bay, 5 de agosto de 1972) é um ex-futebolista e treinador jamaicano. Ele marcou os dois gols da única vitória jamaicana em Copas do Mundo.

Carreira
Ao contrário de outros jogadores jamaicanos, Whitmore começou a carreira profissional na África do Sul, jogando pelo Ajax Cape Town.

O ponto alto de sua carreira foi no Seba United, equipe onde teve incríveis quatro passagens (1997-99, 2002-03, 2003-04 e 2006-09), sendo que na última temporada, o meia dividia as funções de jogador e técnico. Além do Seba, Whitmore jogou por Violet Kickers, Hull City, Livingston e Tranmere Rovers. Encerrou sua carreira no final de 2009.

Seleção
Whitmore é um dos maiores jogadores da história da Seleção Jamaicana de Futebol: jogou 105 partidas entre 1993 e 2005, marcando 24 gols, sendo o maior artilheiro dos Reggae Boys.

A estreia de Tappa com a camisa amarela foi em novembro de 1993, num amistoso contra os Estados Unidos, entrando no lugar de Hector Wright. Quando Whitmore estreou pelos Reggae Boyz, a Jamaica já tinha sido eliminada da disputa pela vaga na Copa de 1994.

Mais maduro, o meia foi peça fundamental na classificação inédita dos jamaicanos para a Copa de 1998, junto do goleiro Warren Barrett. Comandados pelo brasileiro René Simões, ambos levaram, quase sozinhos, a Jamaica para a disputa do maior torneio de futebol de seleções pela primeira - e única - vez em toda a história.  

Uma curiosidade é que Whitmore, além de jogador, trabalhava como Barman. Nas partidas contra Croácia e Argentina, os jamaicanos não ofereceram resistência, porém, contra o Japão, que assim como a Jamaica era estreante em Mundiais, a história mudou: Aaron Lawrence, reserva de Barrett, entrou em seu lugar e Whitmore entrou para a história do futebol jamaicano ao marcar os gols da primeira (e única) vitória do país em Copas, por 2 a 1. O triunfo levou Whitmore à condição de "herói nacional".

Em 2001, Whitmore e seus companheiros fracassaram na tentativa de levarem a Jamaica para sua segunda Copa. Sua despedida da Seleção foi em 2004, contra os EUA, mesmo adversário da Jamaica na época da estreia internacional de Tappa, desta vez nas Eliminatórias para a Copa de 2006, onde os Reggae Boyz também não lograram classificação.

Whitmore técnico
Em 2008, um ano antes de se aposentar como jogador, Tappa ensaiou sua estreia como treinador de equipes, e a primeira foi justamente seu último time como jogador, o Seba United, onde exercia dupla função.

Depois de parar de jogar, em 2009, o meia resolveu encarar de vez a oportunidade de ser apenas treinador. Com o fracasso do sérvio Bora Milutinović, os jamaicanos trouxeram de volta René Simões para o comando técnico.

Com Whitmore de auxiliar-técnico, René não conseguiu repetir novamente a façanha de 1998, saindo logo depois. O ex-meia comandou a equipe interinamente contra México e Honduras, vencendo ambos por 1 a 0, renovando as esperanças da Jamaica. No entanto, Whitmore permanecia como assistente técnico, desta vez do inglês John Barnes (nascido na Jamaica). 

Com a demissão do inglês, Tappa finalmente passou de auxiliar a treinador dos Reggae Boyz, tendo levado o país à disputa da Copa Ouro da CONCACAF 2009, onde caiu na primeira fase.

Dirigiu os Reggae Boyz nas Eliminatórias da Copa de 2014, a Seleção Jamaicana caiu na quarta-fase da competição.

Prêmios Individuais
Seleção Jamaicana
Copa Ouro da CONCACAF: 2003 - Melhores Reservas

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Jamaica
Futebolistas do Cape Town Spurs Football Club
Futebolistas do Hull City A.F.C.
Futebolistas do Tranmere Rovers F.C.
Jogadores da Seleção Costarriquenha de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Treinadores de futebol da Jamaica
Treinadores da Seleção Jamaicana de Futebol